Newcomb puede referirse a:
Municipio de Newcomb (Arkansas), municipio en el condado de Saline, estado estadounidense de Arkansas.
Municipio de Newcomb (Illinois), municipio en el condado de Champaign, estado estadounidense de Illinois.
Newcomb (Nueva York), pueblo en el condado de Essex, estado estadounidense de Nueva York.
Newcomb (Nuevo México), lugar designado por el censo en el condado de San Juan, estado estadounidense de Nuevo México.
Simon Newcomb (1835-1909), astrónomo estadounidense.
Ley de Newcomb Benford o del primer dígito, ley que asegura que, en los números que existen en la vida real, la primera cifra es 1 con mucha más frecuencia que el resto de los números y que además, según crece este primer dígito, más improbable es que se encuentre en la primera posición.
Paradoja de Newcomb, el estudio de un juego entre dos jugadores, uno de los cuales puede predecir el futuro.